Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула има више значења:

 Општина Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику